Il doppio del torneo di tennis Mar del Plata Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lucas Arnold Ker e Patricio Arnold che hanno battuto in finale Filippo Messori e Federico Mordegan 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Gastón Etlis /  Juan-Ignacio Garat (quarti di finale)
 Marcos Górriz /  Francisco Montana (semifinali)

 Oliver Fernández /  Óscar Ortiz (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Patricio Arnold (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Challenger 1994